Die Parlamentswahl in Griechenland 1985 fand am 2. Juni 1985 statt.

Ergebnisse 
Gewinner war die seit der Wahl 1981 regierende PASOK unter Andreas Papandreou. Papandreou konnte ohne Koalitionspartner weiterregieren; er bildete das Kabinett Papandreou II.

Alle anderen Parteien erreichten weniger als 0,2 %.

Weblinks 
Der Spiegel 24 / 1985: Reifes Volk (Bericht über den Wahlkampf und die damalige politische Situation in Griechenland)

Anmerkungen 

1985
Griechenland Parlament
Griechische Geschichte (20. Jahrhundert)